Lagoa de Sao Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa de São Francisco (sjö i Brasilien, Maranhão), 
 Lagoa de São Francisco (sjö i Brasilien, Piauí, lat -3,96, long -42,77), 

Robotskapade Brasilienförgreningar